Río Correntes puede referirse a:
 Río Correntes (Maranhão) — río del estado brasileño del Maranhão (desagua en el río Parnaíba).
 Río Correntes (Mato Grosso del Sur) — río del estado brasileño del Mato Grosso del Sur (desemboca en el río Paraná).
 Río Correntes (Santa Catarina) — río del estado brasileño de Santa Catarina.